Меза — многозначный термин.

Ботаника 
 Меза — род двудольных цветковых растений, включённый в семейство Первоцветные.

Населённые пункты 
 Меза — железнодорожная станция (населённый пункт) в Расловском сельском поселении Судиславского района Костромской области.
 Меза — деревня в Судиславском сельском поселении Судиславского района Костромской области.

Другие топонимы 
 Меза — река в России, протекает в Костромской и незначительно в Ивановской областях.
 Меза — железнодорожная станция в Судиславском районе Костромской области на линии Кострома — Галич.

Фамилия 
 Меза, Кристиан Юлиус де (1792—1865) — датский военачальник.

См. также 
 Мезе (значения)